Peirosa (Bigorra), municipi francès
 Peirosa (Torí), municipi italià